Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 141-es, továbbá 141A, 141E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 141-es busz (Budapest)
 141A busz (Budapest, 2008–2009)megszűnt
 141E busz (Budapest, 1975–1976)megszűnt

 141-es busz (Pécs)